Dette er dels en tabel over de største byer i Frankrig (dvs. med mere end 50.000 indbyggere) med angivelse af indbyggertallet og dettes udvikling, og dels en alfabetisk oversigt over alle større byer i Frankrig. De franske oversøiske områder er ikke medtaget i listen.



Metropolområder efter indbyggertal 

De største storbyområder i Frankrig er (pr. 1. januar 2007):

 Paris: 11.695.134 indbyggere
 Lille-Courtrai: 1.882.688 indbyggere (belgisk del inkl.)
 Lyon: 1.773.319 indbyggere
 Marseille: 1.604.505 indbyggere
 Douai-Lens-Béthune-Valenciennes: 1.476.159 indbyggere

Parisområdet er uden sammenligning Frankrigs største og egentlige metropol. Henved 20 % af landets befolkning lever her.

Byer efter indbyggertal 

Den følgende tabel omfatter byer med mere end 50.000 indbyggere sammen med resultaterne af folketællingerne (FT) den 4. marts 1982, 5. marts 1990 og 8. marts 1999 sammen med en beregning af tallet den 1. januar 2007. Desuden er angivet, hvilken fransk region, byen tilhører. Indbyggertallet gælder de nuværende franske kommuner med deres politiske grænser, uden at medtage selvstændige administrative forstæder eller storbyområder. Befolkningstallet i byerne er opgjort efter de regler for undgåelse af dobbelttælling (populations sans doubles comptes), der gælder for en fransk kommune – og ikke de, der gælder for et storbyområde (agglomération) eller udvidet byområde (aire urbaine).

Tællingerne er foretaget af Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). De beregnede tal for 2007 er et estimat af befolkningens størrelse. 
 
Tabellen kan sorteres ved tryk på markeringerne i kolonneoverskrifterne.

(FT = Folketælling, B = Beregning)

Se også 
 Franske regioner
 Departementer i Frankrig
 Danmarks 50 største byer

Kilder

Eksterne henvisninger 
 INSEE – National Institute for Statistics and Economic Studies France 
 INSEE´s side med estimat af tal pr. 01.01.2005. 
 City Population – Historiske indbyggertal i Frankrigs byer 
 Online land- og bykort over Frankrig  

 
Frankrig